Рід Асакура (, асакура-сі) — японський самурайський рід періоду Сенґоку.

Короткі відомості
За родинними переказами самураї Асакура були нащадками імператора Котоку. Вони походили з повітових урядників повіту Кусакабе у провінції Тадзіма. У середині 12 століття, рід став володарем маєтку Асакура повіту Йофу, від якого отримав своє ім'я.

У 14 столітті, в епоху воєн північної і південної династій, голова роду, Асакура Хірокаґе, виступив на стороні першої і воював у військах сьоґуна Асікаґи Такаудзі. За наказаом останнього Асакура були перепорядквані сьоґунатівським високопосадовцям, родині Сіба і відрядженні на фронт у провінції Етідзен. За заслуги Хірокаґе отримав землі в цій провінції і встановив свою резиденцію у замку Куромару.

За головування Асакура Такакаґе рід вступив у війну років Онін (1467—1477), яка розпочала цілу епоху безперестанних міжусобиць в Японії. Асакура прогнали своїх сюзерена і військових губернаторів провінції Етідзен — сімейство Сіба, а також розбили сили віце-губернаторів — рід Кай.

За життя Такакаґе, Асакура змогли стати провінційними даймьо. Голова роду встановив закони у вигляді повчань для підконтрольних територій та надав земельні гаранії місцевій знаті. Задум Такакаґе останочно об'єднати провінцію Етідзен під начальством роду Асакура здійснив його син, Асакура Удзікаґе. Він перніс родинну резиденцію до гірського замку Ітідзьодані і збудував поруч з ним призамкове місто, де розселив своїх васалів — самураїв і ремісників.

Останній голова, Асакура Йосікаґе, приділяв увагу лише внутрішнім проблемам, нехтуючи вирішенням загальнояпонських політичних питань. У 1568 році він відмовив претенденту на сьоґунівський тутул Асіказі Йосіакі у військовій помічі, що стало приводом до майбутньої війни із родом Ода. 1570 року Йосікаґе разом із союзним родом Адзаї програв військам Оди Нобунаґи у битві при Анеґава. Ця поразка стала доленосною для Асакури, у результаті якої провінція Етідзен була звойована противником.

1573 року Йосікаґе убили власні васали. Разом із ним загинула головна гілка роду Асакура.

Родовід
Легенда: 

<div style='text-align: center;'>

Голови роду Асакура

Див. також 
Асакура Йосікаґе
Битва при Анеґава
Статті Асакури Такакаґе
Замок Ітідзьодані

Джерела та література
『新編　日本史辞典』 (Нове видання. Словник історії Японії)　京大日本史辞典編纂会、東京創元社、1994. — P.10.

Посилання 
Загальна інформація про рід Асакура

 Асакура